Incarnate Word Academy ist der Name verschiedener von der Römisch-katholischen Kirche getragenen Schulen in den Vereinigten Staaten:

 Incarnate Word Academy (Bel-Nor) – St. Louis, Missouri
 Incarnate Word Academy (Brownsville) – Brownsville, Texas
 Incarnate Word Academy (Corpus Christi) – Corpus Christi, Texas
 Incarnate Word Academy (Houston) – Houston, Texas
 Incarnate Word Academy (Ohio) – Cleveland, Ohio